Une fillette désigne :
 une petite fille ;
 une bouteille de , soit la moitié d'une bouteille standard.
 Fillette est un ancien magazine de bandes dessinées pour petites filles, créé par les publications Offenstadt en 1909 ;
 Les fillettes sont les fers et chaînes munies d'une lourde masse de fer à leur extrémité et fixées à des anneaux enserrant les chevilles avec lesquels  faisait enchaîner ses prisonniers.

Annexes